Ровенский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Ровное.

География 
Расположен в юго-западной части Левобережья на берегу реки Волги в сухостепной зоне на северной окраине Прикаспийской низменности, на границе с Волгоградской областью. Климат резко континентальный, засушливый. В названии района отразился характер ровной степной окружающей местности.

Район граничит с Волгоградской областью на юге, Краснокутским муниципальным районом на востоке, Энгельсским муниципальным районом на севере. С запада ограничен Волгой.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 153,2 км. Через Ровенский район проходит автодорога Р226 Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград

История 
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года немецкое население Зельманского кантона АССР немцев Поволжья было выселено и он был включен в состав Саратовской области как Зельманский район.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 года Зельманский район переименован в Ровенский район , а село Зельман — в село Ровное. Одновременно были переименованы сельские советы — , Брунентальский — в Кривоярский, Визенмиллерский — в Луговской, Гельцельский — в Кочетновский, Зельманский — в Ровенский, Мариенбергский — - в Песчанский, Ней-Варенбургский — в Ново-Привольненский, Ней-Колонийский, Прейсский — в Краснопольский, Фриденберский — в Мирновский, Штреккерауский — в Ново-Каменский, Хомутинский и Циковский сельсоветы не переименовывались.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1956 года к Ровенскому району был присоединен Приволжский район с 5 сельскими советами.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1962 года Ровенский район включён в состав Энгельсского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 года из состава Энгельсского района был выделен Ровенский район с центром в селе Ровное.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Ровное) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Район многонациональный, здесь проживают: русские (59,5 %), казахи (16,2 %), немцы (7,1 %), украинцы (5,8 %), татары (3,8 %). В южной части района находятся места компактного проживания казахского населения: сёла Александровка, Лиманный, Мирное.

Свыше 2 тыс. дунган в 2000-е годы переселилась из Киргизии в Ровенский район, где дунгане расселились компактно, в первую очередь в сёлах Привольное, Скатовка, Кочетное. В Привольненском муниципальном образовании из 1375 жителей по месту жительства зарегистрировано 533 дунганина, в местной школе всего 130 учеников, из которых 67 дунган (без учёта первого и второго классов, где числится 15 дунган и трое русских учеников). По другим данным до 70 % населения села составляют дунгане. Мусульманские источники называют цифру более 5 тыс. дунган в Ровенском районе. С 2005 по 2017 год в район переселились дунгане: в Ровенское муниципальное образование — 67, в Кочетновское муниципальное образование — 247, в Привольненское муниципальное образование — 692, в Тарлыковское муниципальное образование — 229

В районе действуют Казахская национальная культурная автономия (в селе Тарлыковка) и общественная организация «Войнах» в Ровенском районе (село Скатовка).

Муниципально-территориальное устройство 
В Ровенский муниципальный район входят 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений:

В 1997 году в рамках организации местного самоуправления выделялось объединённое муниципальное образование Ровенского района, с 1 января 2005 года — Ровенский муниципальный район.

Населённые пункты 
В Ровенском районе 26 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок) и 25 сельских.

Экономика 
Район сельскохозяйственный. Крупнейший в области производитель бахчевых (в основном арбузы). Выращивают зерно, крупный рогатый скот, овец. Небольшие промышленные предприятия перерабатывают сельскохозяйственное сырьё. Имеются крупные оросительные системы. Ведётся нефте- и газодобыча.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 Район на сайте администрации Саратовской области
 Историческая справка о районе на сайте Избирательной комиссии Саратовской области